Seznam občin departmaja Gard zajema 353 občin.

 (CAN) Communauté d'agglomération Nîmes Métropole, ustanovljena leta 2002.
 (CAC) Communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes, ustanovljena leta 2000.
 (CAA) Communauté d'agglomération du Grand Avignon, ustanovljena leta 2001, delno tudi v Vaucluseju.

Gard